Ле-Вердьє, Ле-Вердьє́ (фр. Le Verdier) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення — 237 осіб (2011).
 Марі-Крістін Вердьє-Жуклас (нар. 19 березня 1965) — французький політик.